

Sigle 
 Sales force automation – automazione della forza di vendita
 Saturated fatty acids – acidi grassi saturi
 Scottish Football Association – Federazione calcistica della Scozia

Codici 
 SFA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Thyna / El Maou di Sfax (Tunisia)

Informatica 
 Sfa – formato di file

Religione 
 S.F.A. – Suore Francescane Angeline

Sport 
 SFA – nelle statistiche del baseball, volate di sacrificio subite (sacrifice flys allowed)
 SFA, acronimo di Scottish Football Association, la federazione calcistica della Scozia

Altro 
 SFA – Targa automobilistica del circondario della Landa (Germania)